GEM (Graphics Execution Manager) – system zarządzania pamięcią w sterownikach układów graficznych
 GEM (Graphical Environment Manager) – system okienkowy firmy Digital Research
 Grenoble École de Management, europejska szkoła biznesowa
 Global Electric Motorcars – amerykański producent elektrycznych pojazdów